Sansa o pinyolada, subproducte de l'extracció d'oli d'oliva
 Sansa (instrument), instrument musical idiòfon
 Sansa Stark, personatge fictici que apareix a les novel·les de Cançó de gel i foc

Vegeu també 
 Sança
 Sansà